Cet article dresse une liste des villes swazies les plus peuplées.

Villes d’Eswatini de plus de 1 000 habitants par population

Villes principales en 2010 

  Manzini : 94 874 habitants
  Mbabane (capitale administrative et judiciaire) : 61 794 habitants
  Malkerns : 7 957 habitants
  Nhlangano : 7 047 habitants
  Mhlume : 6 819 habitants
  Big Bend : 6 659 habitants
  Siteki : 6 095 habitants
  Simunye : 5 522 habitants
  Hluti : 5 372 habitants
  Pigg's Peak : 4 552 habitants
  Lobamba (capitale royale et législative) : 3 756 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 
 Office central des statistiques
 City Population

Eswatini
 
Liste en rapport avec l'Eswatini